

Роузмонт — селище, штат Іллінойс
 Роузмонт — селище, штат Меріленд
 Роузмонт — переписна місцевість, штат Каліфорнія